Can Calderó (Alella), mas fortificat al terme d'Alella protegida com a bé cultural d'interès local
 Can Calderó Nou, masia de Riudellots de la Selva (la Selva) 
 Can Calderó Vell, masia de Riudellots de la Selva (la Selva) 
 Veïnat de Can Calderó, entitat de població al municipi de Riudellots de la Selva
 Torre de Can Calderó, torre a Alella (Maresme)
 Cal Calderó (Juneda)